Quillacollo (provincie), een provincie van Bolivia
 Quillacollo (gemeente), een gemeente in deze provincie
 Quillacollo (stad), de hoofdstad van deze provincie